Batlle pode se referir a:

Política do Uruguai-
 Jorge Batlle - presidente do Uruguai
 José Batlle y Ordoñez - presidente do Uruguai e criador do batllismo
 Lorenzo Batlle - presidente do Uruguai

Desambiguação